Каспа — топоним в России:

 Каспа — река в Республике Алтай. 
 Каспа — село в Шебалинском районе Республики Алтай.
 Каспа — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.